Puig (výslovnost [putʃ]) je katalánské slovo, které znamená „hora“.

příjmení
 Josep Carner i Puig-Oriol (1884–1970), španělský spisovatel
 Josep Puig i Cadafalch (1867–1956), španělský architekt
 Luis Puig (1915–1990), španělský sportovní funkcionář
 Manuel Puig (1932–1990), argentinský spisovatel
 Mónica Puigová (* 1993), portorická tenistka
 Salvador Puig Antich (1948–1974), španělský anarchista
 Yasiel Puig (* 1990), kubánský baseballista

zeměpisný název
 El Puig de Santa Maria, obec ve Španělsku
 Puig Campana, hora ve Španělsku 
 Puig Major, nejvyšší hora Mallorky

další významy
 Puig (firma), výrobce parfémů